Shanyang kan syfta på följande orter i Kina:

Shanyang, Jiaozuo – ett stadsdistrikt i Jiaozuo i Henan-provinsen
Shanyang, Shangluo – ett härad i Shaanxi-provinsen
Huai'an, Huai'an – ett härad som idag är ett stadsdistrikt i Huai'an i Jiangsu-provinsen.
Shanyang (köpinghuvudort i Kina)
Shanyang (köpinghuvudort i Kina, Shanghai Shi, lat 30,77, long 121,37)

WP:Projekt Kina